

Biografia 
Cugino dei fratelli Monti (Luis ed Enrique), aveva numerosi calciatori in famiglia:

Carriera 
Esordisce nel 1922 con il San Lorenzo, con ci gioca 5 gare senza segnare. Passa poi ai Colegiales, con cui scende in campo tre volte, ma il club viene squalificato dal campionato e tutte le presenze e reti dei suoi giocatori, Antonio compreso, sono considerate nulle.

Note